Mephistopheles (demon), een belangrijke demon uit de Europese literaire traditie,
 Mephisto (Marvel), een demon in de strips van Marvel Comics,
 Mephisto (roman), een roman van Klaus Mann
 Mephisto (1981), een Duits-Hongaarse film op basis van het boek van Klaus Mann,
 Méphisto (1930), een Franse zwart-witfilm
 Mephisto (geslacht), een vissengeslacht
 Mephistopheles (band), een Duitse metalband